Милюны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Милюны — деревня в Видзовском сельсовете Браславского района Витебской области.
 Милюны — деревня в Слободковском сельсовете Браславского района Витебской области.